La Molletta è un utensile di uso comune costituito da un meccanismo a leva, con forza di richiamo elastica, spesso dovuto alla presenza di una molla. Di seguito gli esempi più comuni:
Molletta da bucato, per assicurare la biancheria al supporto durante l'asciugatura;
Forcina per capelli, per tenere sotto controllo particolari dell'acconciatura;
Coltello a scatto, un particolare tipo di coltello a serramanico con apertura automatica della lama mediante un sistema a molla.

Altri progetti